Bed ():
  — альбом (1998) Джулианы Хэтфилд.
  — песня (2007) J. Holiday.
 Bed — песня (2018) Ники Минаж.
  — песня (2021) Джоэла Корри, Raye и Давида Гетта.

См. также 
 Bad
 Кровать (значения)